

Райновці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Райновці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.